Schneider János
 Schneider János (1776–1851) evangélikus lelkész
 Schneider János (?–1849) evangélikus lelkész
 Schneider János (1852–1917) főreáliskolai tanár
 Schneider János, Schneider Jankó (1978) bábművész születési neve

hasonló nevűek
 Schneider János Immanuel (1819–1902) evangélikus lelkész
 Schneider János Károly (1810–1876) evangélikus lelkész